

Historia 
Durante la colonización en la Nueva España (actualmente México), en el año de 1535 hasta 1810 existían las clases sociales, que iban desde los españoles hasta los mestizos, estos últimos siendo los que servían en la casa de los españoles. En aquella época se tenían fechas especiales, en las cuales los dueños de las casa acostumbraban a vestir nuevas prendas, y por la ocasión, le pasan ropas, que ellos ya utilizaron, a su servidumbre, entre las ropas se encontraban: faldas largas y las llamadas chanclas.

Origen 
Desde antes de la conquista , en el traje típico de la región sobresalen los grabados del tipo maya . La gran influencia española posterior lo convierte en una vestimenta mestiza, popularizada por la costumbre social de los “estrenos”.

Esto dio como resultado el "estreno del traje" 4 veces al años: En el carnaval y en las fiestas de San Juan, San Román y la Purísima Concepción.

En aquella época las patronas les regalaban a su servidumbre los ajuares completos, que con el paso del tiempo se convirtieron en el traje típico de la mujer campechana. 

A pesar de tener aspectos españoles, la blusa se quedó con las características de la vestimenta mestiza, así que se puede decir que el traje campechano tiene una combinación entre la cultura española y la cultura maya.

Descripción del traje 
*El de mujer

Se compone una blusa blanca decorada seis cocodrilo bordados, los bordados de cocodrilos deben ser negro con blanco y dorado con negro, en la blusa se bordan diferentes tipos de cocodrilos entre ellos, el más popular; conocido como Usumacinta y Fray Alfredo. 

Se porta una falda que llega hasta las rodillas de la mujer, hay de diferentes colores que van desde los típicos: rosado, azul hasta los colores llamativos como verde y amarillo. La falda va decorada con arandelas, que son como las cultura española acostumbraba a vestir, también se adorna con flores de la misma tela, y en la parte de atrás se realiza un amarre en forma de moño.

Los zapatos que se usan con el traje son unas chanclas negras que terminan en punta, tienen decoraciones con hilo blanco y son zapatos bajos.

También se porta un rebozo de Santa María, que tiene que ser del mismo color que los zapatos, una pañoleta metida entre la falda, que también debe llevar el mismo color de la falda o de color blanco.

Para el peinado, se tiene que hacer dos colas de caballo, decorada al principio con un moño del color de la falda o blanco, con una peineta corta de carey , y al final la trenza se decora con un pequeño moño. 

Se usan tres collares diferentes, uno más largo que el anterior, el primero es una con pequeñas bolas negras cubiertas por decoraciones doradas y unidas en un collar de color dorado que termina con una cruz con Cristo en ella, el segundo es como el primero pero las bolitas son de color rojo y tienen las mismas decoraciones doradas, y el tercer collar es todo de color dorado y termina en forma de medalla pero con la imagen de Cristo en color dorado. También se porta unos aretes largos de bolitas doradas o se pueden usar aretes en forma de argolla.

*El de hombre

Se compone por una camisa manga corta que puede ser adornada de flores de  calabaza y murallas alrededor del cuello 

Se porta un pantalón negro de tela, que lleva amarrado en la cintura un cinto de color rojo, que debe ser decorado con la imagen del Cristo Negro.
Los zapatos deben de ser negros tipo vestir, y son zapatos cerrados.

Referencias 

Cultura del estado de Campeche